Csehország
 Hvožďany, település a Domažlicei járásban
 Hvožďany, település a Příbrami járásban
 Hvožďany, Bechyně településrésze a Tábori járásban
 Hvožďany, Úněšov településrésze a Észak-plzeňi járásban
 Hvožďany, Vodňany településrésze a Strakonicei járásban